Łowcy nagród – polski teleturniej emitowany od 27 listopada do 31 grudnia 2020 roku na antenie Super Polsatu, prowadzony przez Wiktorię Gąsiewską i Krzysztofa Ibisza, oparty na izraelskim formacie Raid The Cage na licencji Sony Pictures Television. Producentem programu jest firma Tako Media, a reżyserem Michał Musiał.

Wszystkie odcinki teleturnieju nadawca udostępnił w serwisie wideo na życzenie ipla . W sierpniu 2021 roku wszystkie wydania znalazły się w nowych serwisach nadawcy – Polsat Go i Polsat Box Go.

Zasady gry 
Do gry przystępuje dwóch uczestników. Jeden z graczy odpowiada na pytania z czterema możliwymi wariantami odpowiedzi, spośród których tylko jeden jest właściwy. Jeśli uczestnik poda prawidłową odpowiedź na pytanie, to jego partner dostaje określoną ilość czasu, aby wynieść z głównej części studia – tzw. klatki – jak najwięcej nagród (głównie rzeczowych). Po pierwszym pytaniu „klatka” otwiera się na 10 sekund, po drugim na 20 sekund, i tak dalej aż do 9. pytania, po którym drzwi „klatki” pozostają otwarte przez 90 sekund.

Przed drugim pytaniem prowadzący prosi gracza odpowiadającego na pytania o wybranie jednej z czterech nagród specjalnych, która będzie dostępna w „klatce”. Są to nagrody o relatywnie wyższej wartości (np. wycieczki zagraniczne, AGD, sprzęt RTV, samochód), jednakże ich zdobycie okupione jest poświęceniem czasu na wykonanie dodatkowego zadania (w pierwszym odcinku były to jazda na rowerze stacjonarnym oraz kolekcjonowanie różnej wielkości walizek). Po poprawnym wykonaniu zadania, gdy para zdecyduje się grać dalej (lub będzie musiała grać dalej), prowadzący oferuje kolejne nagrody specjalne i kolejne zadania.

W całej grze pada maksymalnie dziesięć pytań, a gracze mają do dyspozycji dwie pomoce: zmianę pytania na inne oraz zamianę ról (dotychczasowy odpowiadający zabiera nagrody i odwrotnie, ale tylko w ramach danego pytania). Jeśli na którekolwiek pytanie padnie błędna odpowiedź, to zawodnicy kończą grę bez zdobyczy; mogą się jednak wycofać przed usłyszeniem szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego pytania. Utrata wszystkiego następuje także w przypadku, gdy osoba zbierająca nagrody nie wyjdzie z „klatki” w określonym czasie; ponadto, jeśli opuści ją wcześniej niż na 10 sekund przed zamknięciem drzwi, to drużyna zostaje ukarana skróceniem o 10 sekund następnej wizyty w „klatce”. Wyjście z „klatki” zostaje zaliczone, gdy zawodnik przekroczy próg w czasie lub przytrzyma zamykające się drzwi swoim ciałem, np. ręką albo nogą (ale nie wynoszonymi przedmiotami). 

Kolekcjonowaniu nagród towarzyszy kilka restrykcji. Wyniesione z „klatki” przedmioty uznaje się za zdobyte, jeśli uczestnik nie przesuwał ich przez próg po podłodze (tzn. musi je przytrzymywać dowolną częścią ciała), ani nie składował ich przed wyjściem z „klatki”. Po przeniesieniu nagród przez próg nie można wracać po inne nagrody (nawet, jeśli ciało uczestnika tego progu nie przekroczyło).

Drużyna, która odpowie poprawnie na wszystkie 10 pytań wygrywa wszystkie nagrody znajdujące się w klatce. Ich wartość wynosi w przybliżeniu ćwierć miliona złotych.

Spis serii

Linki zewnętrzne 
 Strona programu w witrynie superpolsat.pl

 Odcinki programu w serwisie Polsat Go
 Odcinki programu w serwisie Polsat Box Go
 Noty o uczestnikach

Przypisy

Uwagi 

Teleturnieje